Rodrigo González puede referirse a:

 Rodrigo González de Lara (c. 1078-después de marzo de 1144), magnate castellano;
 Rodrigo González Girón (m. 1256), ricohombre palentino;
 Rodrigo González Mejía (m.1384), maestre de la Orden de Santiago;
 Rodrigo González Marmolejo, obispo de Santiago de Chile (S. XVI);
 Rodrigo Uría González (1906–2001), jurista español;
 Rodrigo González Torres (1941-2022), diputado chileno;
 Rodrigo Rockdrigo González (1950-1985), músico mexicano;
 Rodrigo González (1968–), músico chileno; 
 Rodrigo González (1995-), futbolista mexicano;
 Rodrigo González Catalán (1995–), futbolista chileno;
 Rodrigo González Lupis (1978-), presentador peruano;